Банши ():

 Банши — персонаж ирландского фольклора, женщина, которая, согласно поверьям, является возле дома обречённого на смерть.
 Банши — супергерой комиксов компании Marvel Comics, один из членов команды Люди Икс.
 «Банши» — рассказ Рея Бредбери 1984 года.
 «Банши» — американский телесериал, который показывали на телеканале Cinemax 2013—2016 годах.
 Banshee — медиаплеер с открытым исходным кодом.
 McDonnell F2H Banshee — американский палубный истребитель.
 Siouxsie and the Banshees — британская рок-группа, образована в 1976 году.
 Voodoo Banshee — видеокарта компании 3dfx Interactive, выпущенная в 1998 году.